Cairngorm steht für:

 die Bergkette der Cairngorms in den schottischen Grampian Mountains
 Cairn Gorm, ein 1245 Meter hoher Berg in Schottland, zugleich Namensgeber der Bergkette
 Derry Cairngorm, ein 1155 Meter hoher Berg in Schottland
 den die Bergkette umfassenden Cairngorms-Nationalpark
 die Standseilbahn Cairngorm am Berg Cairn Gorm
 eine Bierbrauerei in der schottischen Ortschaft Aviemore
 Cairngorm (Ontario), einen Ort in Kanada, westlich von London (Ontario)